

Biografia
Era il figlio di John Montagu, V conte di Sandwich, e di sua moglie, Lady Mary Powlett.

Nel 1814 successe al padre nella contea.

Matrimonio
Sposò, il 9 luglio 1804, Lady Louisa Lowry-Corry, figlia di Armar Lowry-Corry, I conte di Belmore e Lady Harriet Hobart. Ebbero tre figli:

 Lady Harriet Mary Montagu (14 maggio 1805-4 maggio 1857), sposò William Baring, II barone di Ashburton, ebbero un figlio;
 Lady Catherine Caroline Montagu (7 ottobre 1808-30 aprile 1834), sposò Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski, ebbero due figli;
 John Montagu, VII conte di Sandwich (8 novembre 1811-3 marzo 1884).

Morte
Morì il 21 maggio 1818, all'età di 45 anni.

Conti di Sandwich